В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1976, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1976, Міма Яушовець здобула титул, у фіналі перемігши Леслі Гант 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 
 Сью Баркер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)